Міжнародний футбольний кубок або Кубок Інтертото 1962/63 — другий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 32 клуби. В порівнянні з попереднім розіграшем у змаганнях не брали участь команди з Австрії, НДР, Польщі та Швеції, натомість їх замінили клуби Франції, Італії, Угорщини і Югославії. 

Переможцем став чехословацький «Словнафт» (Братислава), який переміг у фіналі італійський клуб «Падова» з рахунком 1:0 завдяки голу Адольфа Шерера з пенальті.

Учасники 

Команди були розділені на вісім груп по чотири клуби у кожній. На відміну від попереднього сезону географічний принцип не був так виражений і стосувався лише трьох країн: усі чехословацькі команди грали у групах А, а захднонімецькі та нідерландські — у групах В. Найкраща команда кожної групи виходила до чвертьфіналу.

Груповий етап

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Чвертьфінал

Півфінал

Final 
Фінал відбувся 3 квітня 1963 року в Падуї.

Див. також 
 кубок європейських чемпіонів 1962—1963
 кубок володарів кубків 1962—1963
 Кубок ярмарок 1962—1963

Посилання 
 Кубок Інтертото 1962/63 на RSSSF 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1963 у футболі
1962 у футболі